Otakarii au reprezentat o dinastie medievală care a condus Marca de Stiria între anii 1056 și 1192.

Dinastia a început cu Otakar I, probabil ginere al markgrafului Aribo, markgraf de Pannonia. Otakar a fost conte de Steyr în regiunea Traungau, în ceea ce astăzi este Austria Superioară. Alături de markgraful Luitpold de Bavaria, el ar fi fost ucis în 907, în timpul luptei de la Pressburg împotriva maghiarilor. Descendentul său, Ottokar I (d. 1064), conte în Chiemgau, a devenit conducător al Mărcii de Carantania în 1056. Marca de Carantania, pe atunci supusă Ducatului de Carintia, a fost ulterior numită Marca de Stiria (Steiermark), după numele sediului original al dinastiei, de la Steyr.

În 1180, markgraful Ottokar al IV-lea a obținut titlul ducal de la împăratul Frederic I "Barbarossa", fondând astfel Ducatul de Stiria. Totuși, domnia Otakarilor s-a încheiat odată cu stingerea ramurii, după moartea ducelui Ottokar din 1192. În Pactul Georgenberg din 1186, el se declarase de acord ca stăpânirile sale să treacă în mâinile ducelui Leopold al V-lea, din casa de Babenberg, aflată la conducerea Ducatului austriac.

Vezi și
 Marca de Stiria
 
 

Dinastii germane
Istoria Austriei